Primäraffekt bezeichnet:

 in der Medizin eine lokale Reaktion zu Beginn einer Infektionskrankheit, im engeren Sinn der Syphilis, siehe Primärläsion
 in der Emotionspsychologie „Grundemotionen“ (Basisaffekte) aus welchen sich die „sekundären Emotionen“ ableiten lassen, siehe Grundgefühl